Ли́ка — одна из русских форм женских имён Гликерия, Сильвия, Лидия и (с советского времени) Анжелика.

География:
 Лика — историческая область в Хорватии
 Лика — река в Хорватии
 Лика — язык в Демократической Республике Конго

Другие значения:
 917 Лика — астероид в Солнечной системе
 Лика Илион (род. 1980) — албанский футболист
 Лика Рулла — российская актриса
 Лика Стар — российская певица

Лика растёт спокойным и уравновешенным ребёнком. С каждым годом в ней всё больше развивается дипломатичность. Часто она становится одной из главных зачинщиц интриг. У неё страсть к приключениям и путешествиям.

У Лики прекрасная интуиция и хорошее чувство юмора. Девушке присущи шарм и неповторимое очарование. Её практически невозможно перехитрить. Благодаря своей осмотрительности она выходит победительницей из любых ситуаций.

С презрением относится к людям, злоупотребляющими в общении эффектными позами и высокопарными выражениями.

Со стороны она кажется крайне консервативной и малодушной особой. Такие характеристики часто отпугивают поклонников. На самом деле Лика очень чувствительна. У неё дома всегда есть домашние животные, которых она очень любит.

Как человек Лика чаще всего положительная личность, обладающая способностью всегда объективно смотреть на вещи. В споре она всегда готова выслушать противника. Если его доводы покажутся убедительными, согласится с его точкой зрения.